«Наджра́н» — саудовский футбольный клуб из города Наджран (провинция Наджран), выступающий в Саудовской Премьер-лиге. Основан в 1980 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Наджран», вмещающем 3.000 зрителей и расположенном в городе Наджран.

Название 
Название клуба «Наджран» () является идентичным названию города Наджран, в котором располагается клуб, и также провинции Наджран, чьей столицей является одноимённый город.

История 
Клуб основан в 1980 году. В 2007 году занял по итогам сезона 2-е место в Саудовском первом дивизионе, тем самым, впервые в истории завоевав право выступать в Саудовской Премьер-лиге. В 2008 году по итогам чемпионата занял 10-е место в своём первом сезоне в Саудовской Премьер-лиге и впервые в истории дошёл до 1/4 финала Кубка наследного принца Саудовской Аравии, а в следующем году добился наивысшего в своей истории достижения в Премьер-лиге, заняв 9-е место.

История выступлений

Достижения

Внутренние 
9-е место в Саудовской Премьер-лиге: (1)
 2008/09

1/4 финала Кубка наследного принца Саудовской Аравии: (1)
 2007/08

Известные игроки 

  Хасан аль-Ями
  Хамза аль-Дардур
  Бамба Дрисса

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

ФК «Наджран»